Pablo de Almeida Ribeiro (Uruguaiana, 5 de março de 1979) é um jogador de futsal brasileiro.

Joga como ala (futsal)-pivô.

Artilheiro de duas ligas brasileiras, em 2003 (com 25 gols) e em 2004, jogando pelo Carlos Barbosa (com 27 gols), se firmou como um dos grandes jogadores do futsal nacional.

Integrou a seleção no Campeonato Mundial de Futebol de Salão de Taiwan em 2004, no qual a seleção foi eliminada pela Espanha na semifinal.

Atualmente joga no Playas de Castellón, da Espanha.

Jogadores de futsal do Rio Grande do Sul
Jogadores da Seleção Brasileira de Futsal Masculino
Naturais de Uruguaiana